Minkus est un groupe de heavy metal suisse, originaire de Lausanne, dans le canton de Vaud.

Biographie 
Minkus est formé en 2002 par cinq jeunes artistes originaires du canton de Vaud, , , Gianni Rosati, Zahra Banimostafavi et Steve Durussel. À leurs débuts, le groupe explore un style proche du heavy metal. Mêlant l’espagnol et l’anglais, le groupe se fait une place sur la scène métal suisse, ce qui leur permet de jouer au Baleinev, Les Docks, L’Usine à Gaz, Paléo, Abart Club, entre autres grandes manifestations. En 2003, ils enregistrent leur premier album studio, Hermano, et participent au Real Live Music Contest. Ils arrivent  du concours et le prix de meilleur bassiste est décerné à Zahra.

En 2007 sort Minkus, le deuxième album du groupe. Cependant, cet album marque la fin de l’époque José, laissant les membres restants la tâche de remplacer leur chanteur, chose qui n’est jamais simple pour un groupe de musique. En 2008, avec l’arrivée de Gabriela Varela, le groupe change de style musical. Le groupe décide de garder le nom Minkus même si leur style musical a beaucoup changé. Malgré son petit gabarit et le fait qu’elle soit une fille, Gabriela possède plus d’agressivité et d’énergie que leur ancien chanteur, avec une très grande puissance vocale et une large palette de voix, ce qui a fait un énorme bien au moral du groupe.

Après presque une année de travail, le groupe entre en studio en  pour enregistrer les chansons de leur futur album, The Shape of Things to Come. Enregistré au Studio Déclanché à Yverdon, et mixé par Johann Meyer (One-Way Mirror, Mnemic, Yverdoom), ce nouvel opus est prévu pour . En 2010, ils sont choisis pour participer au Swiss Wacken Metal Battle, mais doivent s’incliner car Alex est indisponible dû à une rupture du tendon d'Achille. Malgré cela, ils participent à l’unique édition du festival Long’I’Rock et au Balélec 2010. Avec deux albums à son actif et plus de 70 concerts à travers tout le pays, le groupe revient en force sur le devant de la scène metal suisse, avec un set composé d’anciens titres et de nouvelles compositions.

En 2011, le groupe publie son troisième album studio, The Shape of Things to Come. À la fin de 2011, ils joueront en concert avec Helmut et Abraham.

Membres 
 Gabriela Varela – voix
 Alexandre Wegmann - guitare
 Gianni Rosati – guitare
 Zahra Banimostafavi – basse
 Steve Durussel – batterie

Discographie 
 2003 : Hermano
 2006 : Minkus
 2011 : The Shape of Things to Come

Notes et références 

Groupe suisse de heavy metal
Groupe musical formé en 2002